Pleurotrocha är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Ehrenberg 1830. Pleurotrocha ingår i familjen Notommatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Pleurotrocha